Dieser Artikel enthält eine Liste der Fritz!Box-Modelle des Herstellers AVM mit ihren Eigenschaften und Konfigurationen.

Aktuelle Modelle

Ehemalige Modelle

Anmerkungen zu allen Modelllisten 

An allen Geräten mit USB-Host-Schnittstelle können USB-Massenspeicher, LTE-Sticks und/oder Drucker angeschlossen werden.

An alle Fritz!Boxen mit DECT-Basisstation können durch den Standard Generic Access Profile bis zu sechs Schnurlostelefone angemeldet werden. Die interne S0-Schnittstelle ist ein ISDN-Mehrgeräteanschluss. An diesen können – über zusätzliche Verteiler – jeweils bis zu acht ISDN-Endgeräte oder aber direkt eine Telefonanlage angeschlossen werden. Für den internationalen Markt werden die Varianten der FRITZ!Box Fon WLAN und FRITZ!Box Fon WLAN 7270 mit Annex-A („ADSL over POTS“) angeboten.

Alle FRITZ!Boxen mit VDSL, mit Ausnahme der 7570, sind mit der aktuellen FRITZ!OS-Version (z. B. 84.06.51 für FRITZ!Box 7390) Vectoring-fähig.

Unter der Bezeichnung FRITZ!WLAN werden auf die FRITZ!Box abgestimmte USB-WLAN-Sticks angeboten. Sie werden jedoch von AVM aktuell nicht unter Linux unterstützt, was sich ändern wird, wenn der im Oktober 2018 erscheinende Kernel 4.19 in die Linuxdistributionen einzieht. Allerdings enthalten neuere FRITZ!WLAN v2-USB-WLAN-Sticks unter Umständen einen Atheros-WLAN-Chip (z. B. ath9271), den Linux schon mit Kerneltreiber unterstützt.

Sämtliche FRITZ!Boxen mit Anschlüssen für analoge Telefone (FON-Buchsen) unterstützen noch das Impulswahlverfahren (IWV). Der Betrieb historischer Telefone mit Nummernschaltern („Wählscheiben“) ist somit möglich. Die Rufwechselspannung wird mit einer Frequenz von 25 Hz generiert, was elektromechanischen Weckern klanglich entgegenkommt.

Weblinks 
 AVM: Update-News
 AVM: Status der Produktunterstützung

Einzelnachweise 

Digital Subscriber Line
Netzwerkgerät
Telefonanlage
Router
Wikipedia:Artikel mit Video